Kuglački klub "Crikvenica" (K.K. Crikvenica; Crikvenica) je muški kuglački klub iz Crikvenice, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "1. B hrvatskoj kuglačkoj ligi - Jug", ligi drugog stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu  
KK "Crikvenica" je osnovana 15. prosinca 1959. godine, a službeno registrirana 1960. godine. U početku je klub koristio kuglanu u Vinodolskoj ulici, a od 1969. godine kuglanu u sklopu hotela "Ad Turres".  
Osamostaljenjem Hrvatske, 1991. godine, "Crikvenica" ligaški nastupa u ligama Hrvatske kuglačke regije - Zapad i 1. B hrvatskoj ligi. 
Od kraja 2000.-ih "Crikvenica" za treninge i nastupe koristi kuglane u Rijeci, Bakru i Dražicama jer je postojeća u Crikvenici neuvjetna, te se očekuje njena modernizacija.

Uspjesi

Ekipno 
 2. HKL - Zapad 
 doprvak: 2014./15. 

 3. HKL - Zapad 
 prvak: 2012./13. (Rijeka / Istra)

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 Crikvenica

Vanjske poveznice 
 Kuglački klub Crikvenica, facebook stranica 
 kuglanje.hr, Crikvenica 
 aplikacija.kuglanje.hr, Crikvenica 
 aplikacija.kuglanje.hr, Crikvenica - 810013 (Kuglački savez Primorsko-goranske županije) 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB CRIKVENICA

Izvori 
 
 sportcom.hr, Kuglači Crikvenice: Vječiti nomadi u posljednje vrijeme domaćini su na Dražicama, obhavljeno 4. travnja 2015., pristupljeno 22. kolvoza 2020. 
 crikva.hr, Kuglački klub "Crikvenica" proslavio 60. godišnjicu postojanja, objavljeno 8. prosinca 2019., pristupljeno 22. kolvoza 2020. 
 crikvenica.hr, Sport, pristupljeno 22. kolvoza 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB CRIKVENICA  
 fininfo.hr, KUGLAČKI KLUB "CRIKVENICA" 
 bisnode.hr, 							KUGLAČKI KLUB "CRIKVENICA" 
  

Crikvenica
Šport u Crikvenici